Frederica de Württemberg (duquessa d'Oldenburg) (1765 - 1785).
 Frederica de Württemberg (1783-1835).
 Frederica de Württemberg (princesa de Hohenlohe-Oehringen) (1789 - 1851).